Lee Mason (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter
 Lee Mason (acteur), een Australisch acteur